Stertinius bezeichnet:

 Stertinius (Gattung), eine Gattung der Springspinnen

Personen:
 Gaius Stertinius, Prätor für Sardinien 188 v. Chr.
 Gaius Stertinius Xenophon (etwa 10 v. Chr. – nach 54 n. Chr.), Leibarzt des römischen Kaisers Claudius
 Lucius Stertinius, prokonsulares Imperium in Hispanien 199 v. Chr.
 Lucius Stertinius (Quästor), Quästor in Brundisium 168 v. Chr.
 Lucius Stertinius Avitus, römischer Suffektkonsul 92
 Lucius Stertinius Noricus, römischer Suffektkonsul 113
 Publius Stertinius Quartus, römischer Suffektkonsul 112